Laure Michel est une chroniqueuse dans l'émission Gildas&Co sur la chaîne Vivolta. Elle a régulièrement travaillé avec Philippe Gildas.

Documentaires télévisuels
 La bisexualité : tout un art ? réalisé par Laure Michel et Eric Wastiaux. Diffusé sur ARTE le jeudi  à 22 heures 25.
 Le culte des seins réalisé par Laure Michel. Diffusé sur ARTE le jeudi  à 22 heures 10.
 Fantasmes ! Sexe, fiction et tentations par Laure Michel. Diffusion programmée sur ARTE dans la « Nuit du Désir » le samedi  à 23h30

Nomination
 Prix Jeunesse du Festival International du Scoop et du Journalisme d'Angers

Sources
 http://www.vivolta.com/a-lantenne/les-animateurs/biographies/laure-michel.html
 http://www.oositoo.com/blog/index.php/2007/11/18/1420-animatrice-vivolta
 http://stephanerose.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/02/08/interview-de-laure-michel-realisatrice-du-film-le-culte-des.html
 http://download.pro.arte.tv/uploads/fantasmes.pdf
 http://pro.arte.tv/tag/laure-michel/

Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)